Dit is een lijst van planetoïden 14201-14300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (14201) - || 1998 XR92|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (14202) - || 1998 YF3|| 17 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (14203) Hocking || 1998 YT20|| 25 december 1998 || Spacewatch
|-
| (14204) - || 1999 AM20|| 12 januari 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (14205) - || 1999 BC4|| 18 januari 1999 || T. Kagawa
|-
| (14206) Sehnal || 1999 CL10|| 15 februari 1999 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (14207) - || 1999 CS18|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (14208) - || 1999 CR64|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (14209) - || 1999 CV81|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (14210) - || 1999 CO99|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (14211) - || 1999 NT1|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (14212) - || 1999 NW39|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (14213) - || 1999 NX54|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (14214) Hirsch || 1999 RP86|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (14215) - || 1999 TV6|| 6 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (14216) - || 1999 VW1|| 4 november 1999 || T. Kagawa
|-
| (14217) Oaxaca || 1999 VV19|| 10 november 1999 || J. M. Roe
|-
| (14218) - || 1999 VS30|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (14219) - || 1999 VY77|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (14220) - || 1999 VE115|| 9 november 1999 || CSS
|-
| (14221) - || 1999 WL || 16 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (14222) - || 1999 WS1|| 25 november 1999 || K. Korlević
|-
| (14223) Dolby || 1999 XW1|| 3 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (14224) Gaede || 1999 XU33|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (14225) Alisahamilton || 1999 XZ49|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (14226) Hamura || 1999 XR50|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (14227) - || 1999 XW85|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (14228) - || 1999 XQ88|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (14229) - || 1999 XV94|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (14230) Mariahines || 1999 XF100|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (14231) - || 1999 XD102|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (14232) - || 1999 XJ120|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (14233) - || 1999 XM169|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (14234) Davidhoover || 1999 XZ182|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (14235) - || 1999 XA187|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (14236) - || 1999 XZ200|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (14237) - || 1999 YU9|| 31 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (14238) d'Artagnan || 1999 YX13|| 31 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (14239) - || 2000 AL2 || 3 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (14240) - || 2000 AP2 || 3 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (14241) - || 2000 AO5 || 5 januari 2000 || K. Korlević
|-
| (14242) - || 2000 AE25|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14243) - || 2000 AH29|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14244) Labnow || 2000 AT9|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14245) - || 2000 AS31|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14246) - || 2000 AN50|| 6 januari 2000 || K. Korlević
|-
| (14247) - || 2000 AV55|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14248) - || 2000 AF56|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14249) - || 2000 AW57|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14250) Kathleenmartin || 2000 AJ3|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14251) - || 2000 AX63|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14252) Audreymeyer || 2000 AD4|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14253) - || 2000 AL64|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14254) - || 2000 AT64|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14255) - || 2000 AS70|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14256) - || 2000 AA96|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14257) - || 2000 AR97|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14258) Katrinaminck || 2000 AM6|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14259) - || 2000 AQ117|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14260) - || 2000 AF119|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14261) - || 2000 AB121|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14262) Kratzer || 2000 AC5|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14263) - || 2000 AA127|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14264) - || 2000 AH142|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14265) - || 2000 AV142|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14266) - || 2000 AG143|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14267) Zook || 2000 AJ3|| 6 januari 2000 || LONEOS
|-
| (14268) - || 2000 AK156|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14269) - || 2000 AH182|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14270) - || 2000 AB189|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14271) - || 2000 AN233|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14272) - || 2000 AZ234|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14273) - || 2000 BY14|| 31 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (14274) Landstreet || 2000 BL1|| 29 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (14275) Dianemurray || 2000 BR6|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (14276) - || 2000 CF2 || 2 februari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (14277) Parsa || 2000 CS3|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (14278) Perrenot || 2000 CV9|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (14279) - || 2000 CD65|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (14280) - || 2000 CN72|| 6 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (14281) - || 2000 CR92|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (14282) - || 2097 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14283) - || 2206 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14284) - || 2530 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14285) - || 2566 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14286) - || 2577 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14287) - || 2777 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14288) - || 2796 P-L || 26 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14289) - || 4648 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14290) - || 9072 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14291) - || 1104 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14292) - || 1148 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14293) - || 2307 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14294) - || 3306 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14295) - || 4161 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14296) - || 4298 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14297) - || 2124 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14298) - || 2144 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14299) - || 3162 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14300) - || 3336 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten